Nasseri ist der Familienname folgender Personen:

 Mehran Karimi Nasseri (1942–2022), ein Mann, der achtzehn Jahre lang im Pariser Flughafen Charles de Gaulle lebte
 Modjtaba Nasseri (1928–2016), Chirurg 
 Soheil Nasseri, Pianist
 Timo Nasseri (* 1972), deutscher Fotograf